Qassymow (, /Kassymow) ist der Nachname folgender Personen:

 Älibek Qassymow (* 1954), kasachischer Generaloberst
 Ghani Qassymow (* 1950), kasachischer Politiker
 Qalmuchanbet Qassymow (* 1957), kasachischer Politiker